Mercato delle Erbe – mercato di Ancona
Mercato delle Erbe – mercato di Bologna